Акула има више значења:

 Општина Акула (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акула (Акула, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акула (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику